Lucoppia är ett släkte av kvalster. Lucoppia ingår i familjen Oribatulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Lucoppia